Крушица се може односити на:

 Крушица (Кичево), село у Општини Кичево, Северна Македонија;
 Крушица (Свети Никола), село у Општини Свети Никола, Северна Македонија.

или:

 Горња Крушица, село у општини Сува Река, КиМ, Србија;
 Горња Крушица (Бугарска), село у Благојевградској области, Бугарска;

или:
 Доња Крушица, село у општини Сува Река, КиМ, Србија;
 Доња Крушица (Бугарска), село у Благојевградској области, Бугарска.